Gemeindeberg ist der Name von Bergen und Erhebungen (sortiert nach Höhe):

in Deutschland:
 Gemeindeberg (Chamerau) (Kleiner Roßberg), 646 m, im Bayerischen Wald, bei Chamerau, Landkreis Cham, Bayern
 Gemeindeberg (Markt Berolzheim), ca. 625 m, in der Fränkischen Alb, bei Markt Berolzheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Gemeindeberg (Grünstadt) (auch Flurname), 327,3 m, im Alzeyer Hügelland, bei Grünstadt, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Gemeindeberg (Zeigerheim) (Schenkenberg), ca. 327 m, bei Zeigerheim (Bad Blankenburg), Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Gemeindeberg (Völkershausen), 322,6 m, im Schlierbachswald, bei Völkershausen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Gemeindeberg (Kollm), 222 m, in der Hohen Dubrau (Kollmer Höhen; Wysoka dubrawa), bei Kollm (Quitzdorf am See), Landkreis Görlitz, Sachsen

in Österreich:
 Gemeindeberg (Wien), 321 m, in Ober-St.-Veit (Bezirk Hietzing), Wien, Österreich

in Tschechien:
 Skalky (Gemeindeberg), 735 m, im Drahaner Bergland, nahe Buková u Protivanova, Okres Blansko
 Obecní vrch (Gemeindeberg), 683 m, im Altvatergebirge (Hrubý Jeseník), bei Krasov (Kronsdorf), Okres Bruntál